serwitut – historyczne uprawnienie chłopów

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Serwitut – część wsi Łukowisko w woj. lubelskim, w pow. bialski, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Serwitut – część wsi Stolec w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Serwitut – przysiółek wsi Smolarnia w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki
 Serwitut – część wsi Rzeszówek w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa

Zobacz też 
 Serwitut Sławęcki
 Serwituty